Courvoisier est un patronyme français particulièrement présent dans l'est de la France, en Franche-Comté — notamment dans les départements du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône où il est respectivement le plus représenté —, mais également en Lorraine, en Bourgogne et dans les Pays de la Loire, ainsi que dans de nombreux départements français.

Étymologie 
Le patronyme Courvoisier provient du nom de métier ancien corvesier qui signifiait « cordonnier ». Il existe plusieurs variantes de ce patronyme : , , , , , , , ,  et , tous présents en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges.

Personnalités 

 Amy Bakaloff Courvoisier (1907-1984), résistante, journaliste et poète française ;
 Fritz Courvoisier (1799-1854), horloger, militaire et personnalité politique suisse ;
 
 Jean de Courvoisier (1775-1835), magistrat et homme politique français français ;
 Jean Courvoisier (1904-1982), banquier français ;
 Jean Courvoisier (1922-2010), archiviste suisse ;
 Jules Courvoisier (1884-1936), affichiste suisse ;
 Ludwig Georg Courvoisier (1843-1918), médecin et entomologiste suisse ;
 Micheline Louis-Courvoisier (1957-), historienne suisse ;
 Ruth Bessoudo Courvoisier (1914-2015), graveuse allemande et brésilienne ;
 Sylvie Courvoisier (1968-), pianiste et compositrice suisse ;
 Thierry Courvoisier (1953-), astrophysicien suisse ;
 Walter Courvoisier (1875-1931), compositeur suisse.

Industrie 
 Courvoisier, une maison française de cognac.

Médecine 
 Signe de Courvoisier-Terrier, une palpation d'une vésicule biliaire distendue chez un sujet présentant un ictère cholestatique. Le nom a été donné en référence à Ludwig Georg Courvoisier.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme franc-comtois
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien